Steele kan verwijzen naar:
Steele (Alabama), plaats in de VS
Steele (Missouri), plaats in de VS
Steele (North Dakota), plaats in de VS
Richard Steele, Engels essayist.

 de Steele-prijs, een Amerikaanse wiskundige prijs
 Christopher Steele, schrijver van het rapport Donald Trump-Rusland
 Essen-Steele, een stadsdeel van Essen (D) en tot 1929 een zelfstandige gemeente